Ата Каушутов или Говшудов (; 15 июля 1903, с. Безмеин, Российская империя, ныне г. Абадан, Ахалский велаят Туркмения — 15 ноября 1953, Ашхабад) — туркменский советский писатель, поэт, драматург. Один из зачинателей туркменской прозы и драматургии.

Биография 
Родился в зажиточной крестьянской семье. Окончил Коммунистический университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина в Москве.
Его мать известная туркменская сказительница Огулгерек эдже. Именно из её уст он впервые услышал туркменские дестаны и сказки. Отец Говшут Байлы-владелец дукана в селе Безмеин.

Творчество 
Ата Каушутов является основателем и первым редактором газеты «Яш Коммунист». Так же он основал драматический молодёжный кружок, выпускниками которого были видные деятели культуры Туркменистана, такие как Алты Гарлыев и Сары Гарры. Печатался с 1925. Начинал литературную деятельность как поэт и драматург. Автор нескольких пьесы, романов, повестей, рассказов и очерков.

Произведения А. Каушутова посвящены событиям гражданской войны и борьбе между новым и старым в туркменском ауле, с кулаками и духовенством, выступавшими против раскрепощения женщины, Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Главным произведение всей его жизни стал роман «Перман», посвященный реальным событиям-завоеванию Туркменистана Россией. Сюжетная линия произведения достаточно сложна, судьбы героев тесно переплетены в роковой паутине. Читая роман, мы узнаем реальных прототипов, а где-то, речь напрямую идет о исторических личностях.

Избранная библиография 
 Пьесы:
 Закаспийский фронт;
 Кровавый лес;
 Романы:
 Перман (1920—1948)
 Мехри и Вепа. Роман, Аш., 1946;
 У подножья Копет-Дага. Роман, (1947—1949);
 Эсерлер, т. 1‒3, Ашхабад, 1956‒1957;
 Внук Мергена. Роман, Аш., 1965;
 Драма
 Джума. 1939;
 Повести:
 Последний старшина. Повесть, 1951;
 Туркменские кони. Повесть, 1951;
 Рассказы:
 Семья охотника Кандыма (1944);
 Женитьба Елли Одэ (1945);
 Каджар-ага (1946);
 Коварство царских судей(1949) и др.

А. Каушутовым собраны и опубликованы многие фольклорные памятники Туркмении.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 медали СССР,
 Является лауреатом международной премии имени Махтумкули (1994 год)

Память 
 Бюст Ата Каушутову установлен в числе великих поэтов, писателей и музыкантов на Аллее Славы, открытой в Ашхабаде в 2010 году.
 Имя Ата Каушутова носит школа в Абадане.
 Имя Ата Каушутова носит улица в Ашхабаде, на которой он жил.

Литература 
 Аборский А., Ата Каушутов. Очерк жизни и творчества, Ашхабад, 1965.

Ссылки 
 Каушутов, Ата 

Туркменские поэты
Поэты Туркменистана
Писатели Туркменистана
Драматурги Туркменистана
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Писатели-соцреалисты